Peter Nadig ist der Name folgender Personen:

* Peter Nadig (Althistoriker) (* 1959), deutscher Althistoriker
 Peter Nadig (Fussballspieler) (* 1965), Schweizer Fußballspieler